Through the Years může být:

 Through the Years (album, Cilla Black) – album zpěvačky Cilla Black z roku 1993
 Through the Years (album, Jethro Tull) – album skupiny Jethro Tull z roku 1997
 Through the Years (píseň, Kenny Rogers) – píseň Kennyho Rogerse z roku 1982
 Through the Years (píseň, Gary Glitter) – píseň Garyho Glittera z roku 1992